Supercopa do Uruguai de 2022, também conhecida oficialmente como Supercopa Uruguaya, será a quinta edição do torneio. Uma competição uruguaia de futebol, organizada pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) que vai reunir as equipes campeãs do Campeonato Uruguaio e do Torneio Apertura do ano anterior. A competição será decidida em um único jogo, em caso de empate nos 90 minutos do tempo normal, haverá prorrogação e se a igualdade persistir a 5ª edição da Supercopa deverá ser decidida nos pênaltis.

Participantes

Partida

Premiação

Ver também 
 Campeonato Uruguaio de Futebol
 Campeonato Uruguaio de Futebol de 2022
 Supercopa do Uruguai de Futebol
 Club Nacional de Football

Campeonato Uruguaio de Futebol
Desporto no Uruguai em 2022